Seki může znamenat:

 Seki (Gifu) – město v japonské prefektuře Gifu
 Seki – herní situace v go
 Seki (planetka) – planetka (č. 3426)

 příjmení
 Cutomu Seki (* 1930) – japonský kytarista a astronom
 Jukio Seki (1921–1944) – japonský pilot kamikaze
 Takakazu Seki (1642–1708) – japonský matematik

 podobné
 Şəki – město v Ázerbájdžánu